Arrival est un mot anglais qui peut se traduire par arrivée.
 Arrival, album d'ABBA sorti en 1976
 Arrival, album de Journey sorti en 2000 
 Arrival, film américain réalisé par Denis Villeneuve, sorti en 2016
 The Arrival, film américain réalisé par David Twohy et sorti en 1997.
 Arrival Ltd, une entreprise britannique fabricant des véhicules utilitaires et professionnels électriques.